Ласицкас — литовская фамилия, имеет женскую форму Ласицкене. Известные носители:

 Ласицкас, Владас Александрович (род. 1981) — российский спортивный журналист, комментатор.
 Ласицкас, Юстас (род. 1997) — литовский футболист.

 Ласицкене, Мария Александровна (род. 1993) — российская прыгунья в высоту. Жена Владаса Ласицкаса.